Văcaru este un nume de familie românesc. El este purtat de următoarele persoane notabile:

 Vasile Văcaru (n. 1946), politician
 Alin Vasile Văcaru (n. 1978), politician

Nume de familie românești